La Fonderie, ancien quartier industriel de Mulhouse.
 La Fonderie, agence numérique d'Île-de-France chargée de participer au développement de l’économie numérique de la région.
 La Fonderie, association bruxelloise.
 The Foundry une nation selon l'auteur Joel Garreau.

Voir aussi